

Patronymes 
 Emad Hajjaj (1967-), dessinateur de presse jordanien
 Al-Hajjaj ben Yusef (661-714), gouverneur important pendant le califat omeyyade de Damas.
 Muslim ibn al-Hajjaj (821-875), théologien sunnite.
 Al-Hajjaj ibn Yusuf ibn Matar (786–833), mathématicien, astronome et traducteur du Califat abbasside
 Karim Hajjaj, syndicaliste et dirigeant sportif marocain qui a été président du Raja Club Athletic entre 1961 et 1968.

Toponymes 
 Amiret Hajjaj, ville de Tunisie.
 Sidi Hajjaj, ville du Maroc.